2 pac – skrót nazwy 2 Pułku Artylerii Ciężkiej
 2Pac – pseudonim rapera Tupac Shakur